Ива́н Ряби́нин:
 Рябинин, Иван Гордеевич (1916—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Рябинин, Иван Трофимович (1844—1909) — олонецкий крестьянин, русский сказитель, исполнитель былин.